Baas peut correspondre à :
 Parti Baas, parti politique créé en 1947, à Damas, en Syrie ;
 BAAS , abréviation usuelle de la revue scientifique spécialisée en astronomie Bulletin of the American Astronomical Society ;
 BAAS, abréviation usuelle de l'organisation humanitaire suisse Be aware and share.

Patronyme 

 Jean-Charles de Baas (?-1677), militaire puis administrateur colonial français décédé en 1677 à Saint-Pierre (Martinique) ;
 Émile Baas (1906-1984), écrivain et pédagogue français ;
 Bernard Baas (?-), philosophe français contemporain ;
 Gilberto Keb Baas (1977-), boxeur mexicain.